Bareng (Babadan)
 Bareng (Kabat)
 Bareng (Klaten Tengah)
 Bareng (Bareng)
 Bareng (Ngasem)
 Bareng (Pudak)
 Bareng (Sawahan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing